Le nom Novator peut faire référence :
 au missile Novator KS-172, en service dans les forces armées russes ;
 au missile Novator 9M729, en cours d'élaboration par l’armée russe ;
 au bureau d'étude russe Novator.

Notes et références